

Toponymes 
 Voise, commune française d'Eure-et-Loir
 Voise, est une rivière française, affluent de la rive droite de l'Eure

Autres 
 Affaire Paul Voise, affaire criminelle le  à Orléans.

Homonymie de toponyme